Dowhe (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Dowhe (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Dowhe (Slowjanoserbsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk
 Dowhe (Drohobytsch, Medenytschi), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, Siedlungsgemeinde Medenytschi
 Dowhe (Drohobytsch, Schidnyzja), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, Siedlungsgemeinde Schidnyzja
 Dowhe (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Dowhe (Sarny), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny
 Dowhe (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Dowhe (Terebowlja), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja
 Dowhe (Chust), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust
 Dowhe (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja

Dowhe bezeichnet:
 Dowhe (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in der Oblast Ternopil

Siehe auch:
 Dolgoje (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung
 Dowhe Pole
 Dowe
 Dove